Към юни 2022 г. дискографията на Елиза - италианска певица и авторка на песни от 1996 г. включва 11 студийни албума, 2 концертни албума, 6 сборни албума, 1 саундтрак, 1 миниалбум, 48 сингъла като главна изпълнителка (+ 19 като гост изпълнителка), 14 промоционални сингъла, 4 видео албума и 50 музикални видеоклипа.

По време на кариерата си е наградена с 1 диамантен диск, 1 мултиплатинен диск (като член на групата Обединени изпълнители за Абруцо), 45 платинени диска и 10 златни диска за над 5,5 милиона продадени копия, сертифицирани от M&D и FIMI.

Албумите Soundtrack '96 -'06, Heart, L'anima vola и On, и сингълите Luce (tramonti a nordest), Almeno tu nell'universo, Teach Me Again, Gli ostacoli del cuore и Ti vorrei sollevare достигат позиция номер 1 в съответната официална италианска класация за продажби на FIMI.

Албуми

Студийни албуми

Концертни албуми

Сборни албуми

Саундтракове

Миниалбуми

Сингли

Като основен изпълнител

Като гост изпълнителка

Промо сингли

Други класирани песни

Сътрудничество

Като изпълнителка

Като авторка и продуцентка

Видеография

Видеоалбуми

Музикални видеоклипове

Като главна изпълнителка

Като гост изпълнителка

Източници и бележки

Външни препратки 

 Дискография на Елиза на официалната ѝ уеб страница
 Дискография на Елиза на Allmusic
 Дискография на Елиза на Discogs

Дискографии на италиански изпълнители